Juan Muñoz Muñoz (ur. 1 maja 1991 w Utrerze) – hiszpański piłkarz występujący na pozycji napastnika w klubie UD Almería, do którego jest wypożyczony z CD Leganés.

Przypisy

Bibliografia 
 
 Statystyki w bazie BDFutbol 
 Statystyki w bazie FutbolMe 

Hiszpańscy piłkarze
Piłkarze Sevilli FC
Piłkarze Realu Saragossa
Piłkarze Levante UD
Piłkarze UD Almería
Piłkarze AD Alcorcón
Piłkarze CD Leganés
Urodzeni w 1995